Barry Jenkins – musicista britannico, batterista del gruppo musicale The Animals
Barry Jenkins – regista e sceneggiatore statunitense